

Patronyme
 Pierre-François Debève, homme politique français, maire de Loffre.
 François Debève (1837-1921), un homme politique français.
 Jean Debève, (1876-1935), un homme politique français, fils du précédent.
 Mickaël Debève, (1970- ), un ancien footballeur français, actuellement entraineur adjoint  au RC Lens   .

Homonymie
Homonymie de patronyme